Šumice bezeichnet

Šumice, Gemeinde im Okres Brno-venkov, Tschechien
Šumice, Gemeinde im Okres Uherské Hradiště, Tschechien; siehe Šumice u Uherského Brodu
Viničné Šumice, Gemeinde im Okres Brno-venkov, Tschechien
Șumița, Ansiedlung der Banater Tschechen in Rumänien